Груда (племя) — северное албанское племя и исторический племенной регион на юго-востоке Черногории.
 Груда, Браян (род. 2004) — немецко-албанский футболист.
 Груда, Буяр (род. 1963) — албанский футболист.
 Груда, Сандрин (род. 1987) — французская баскетболистка.